Стив Руччин (; род. 4 июля 1971, , Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий.

На драфте НХЛ 1994 года выбран в дополнительном раунде под общим 2 номером командой «Анахайм Майти Дакс». 23 августа 2005 года обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс». 3 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Атлантой Трэшерз».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1994-95  San Diego Gulls             IHL    41   11   15   26   14  --  --  --  --  --
1994-95  Anaheim Mighty Ducks        NHL    43    6   11   17   23  --  --  --  --  --
1995-96  Anaheim Mighty Ducks        NHL    64   19   25   44   12  --  --  --  --  --
1996-97  Anaheim Mighty Ducks        NHL    79   19   48   67   24   8   1   2   3  10
1997-98  Anaheim Mighty Ducks        NHL    72   17   36   53   13  --  --  --  --  --
1998-99  Anaheim Mighty Ducks        NHL    69   23   39   62   22   4   0   3   3   0
1999-00  Anaheim Mighty Ducks        NHL    71   19   38   57   16  --  --  --  --  --
2000-01  Anaheim Mighty Ducks        NHL    16    3    5    8    0  --  --  --  --  --
2001-02  Anaheim Mighty Ducks        NHL    38    7   16   23    6  --  --  --  --  --
2002-03  Anaheim Mighty Ducks        NHL    82   20   38   58   12  21   7   3  10   2
2003-04  Anaheim Mighty Ducks        NHL    82   20   23   43   12  --  --  --  --  --
2005-06  New York Rangers            NHL    72   13   23   36   10   4   1   0   1   0
2006-07  Atlanta Thrashers           NHL    47    5   16   21   14
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        735  171  318  489  164  37   9   8  17  12

Ссылки 
Статистика Р. на сайте Internet hockey database

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 4 июля
Родившиеся в 1971 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»